Суперліга Данії сезону 2011–2012 — 22-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Вперше чемпіоном став Норшелланн.

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Горсенс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубку Данії 2011—2012

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 

2011-2012
Данія
Данія